Le nom Dreyeckland (littéralement : pays des trois coins) peut faire référence à :

 Radio Dreyeckland, puis à partir de 2019, DKL Dreyeckland, une radio française privée d'Alsace ;
 Radio Dreyeckland Libre (RDL), une station de radio associative de Colmar homonyme sans aucun lien avec Radio Dreyeckland ;
 le tripoint international Allemagne-France-Suisse, symbolisé par un monument de la ville de Bâle, le Dreiländereck.